В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Indianapolis 1986, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Зіна Гаррісон і Лорі Макніл виграли титул, у фіналі перемігши пару Кенді Рейнолдс і Енн Сміт che si sono ritirate sul score di 4–5 ritiro.

Сіяні пари 

 Кенді Рейнолдс /  Енн Сміт (фінал)
 Зіна Гаррісон /  Лорі Макніл (чемпіонки)

 Діанне Фромгольтц /  Іва Бударжова (1-ше коло)
 Кетлін Горват /  Каріна Карлссон (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Indianapolis